Ognjena zemlja (španj. Tierra del Fuego),  otočje na krajnjem jugu Južne Amerike, odvojeno od kopna Mageljanovim prolazom
 Nacionalni park Tierra del Fuego, Argentina
Isla Grande de Tierra del Fuego (hrv. Veliki otok Ognjene zemlje), glavni otok u otočju Ognjena zemlja
Tierra del Fuego (argentinska pokrajina), argentinska pokrajina, službenog naziva Pokrajina Ognjena zemlja, Antarktika i otoci južnog Atlantika (španj. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)
Tierra del Fuego (čileanska pokrajina), čileanska pokrajina
Tierra del Fuego (2000), čileanska drama iz 2000.  (redatelj: Miguel Littín)